Thomas Elliott ou Tom Elliott est un nom pouvant désigner:

Thomas Elliott (1890-après 1924), joueur de football anglais
Thomas Elliott (1879-1939), joueur de cricket australien
Thomas Elliott (1867-?), joueur de cricket néo-zélandais
C. Thomas Elliott (né en 1939), scientifique britannique
Thomas Elliott (1898-?), officier britannique de la RAF
Thomas Renton Elliott (1877-1961), médecin et physiologiste britannique
Thomas Elliott, avocat américain, impliqué dans le New Deal
Tom Elliott (né en 1963), homme politique nord-irlandais
Tom Elliott (né en 1990), joueur de football anglais
Tom Elliott (1901-1974), joueur australien de football australien
Tom Elliott (né en 1967), investisseur et présentateur de radio australien

Voir aussi
Thomas Jane (né en 1969), acteur américain né Thomas Elliott III

Homonymie de personnes